Bosnisch basketbalteam (mannen)
 Bosnisch basketbalteam (vrouwen)